Jméno a příjmení Josef Havlín má více nositelů:

 Josef Havlín (ministr) – český komunistický politik, ministr vlád České socialistické republiky v 70. letech 20. století
 Josef Havlín (senátor) – československý politik, meziválečný senátor za národní demokraty
 Jožka Kolmanová-Červinková-Havlíková – česká spisovatelka a překladatelka, vydávající svá díla pod pseudonymem Josef Havlín